Björn Waldegård, přezdívaný „Walle“ (*12. listopadu 1943, Solna – 29. srpna 2014), byl švédský rallyový závodník, mistr světa v rallye z roku 1979, který závodil až do pokročilého věku. Žil v obci Rimbo poblíž Uppsaly. V závěru své kariéry závodil se svým synem Mattiasem ve voze Porsche 911 Carrera.

Kariéra 
V roce 1974 se stal vicemistrem Evropy v rallycrossu s Porsche 911 Carrera RSR, hned za rakušanem Franzem Wurzem. V roce 1979 se Waldegård stal mistrem světa v rally s vozem Fordem Escort RS1800. Celkově se rallysportu věnoval přes 40 let.

Jeho spřízněnost se závodními vozy se v posledních letech projevovala především reprezentativně, například jako řidič tzv. „závodních taxíků“ na mezinárodním závodě do vrchu Arosa ClassicCar. Waldegård zemřel ve věku 70 let na komplikace způsobené rakovinou.

Výsledky

IMC

WRC

Reference

Externí odkazy 
 Björn und Mattias Waldegård im Jahre 2006 

Muži
Narození v roce 1943
Narození 12. listopadu
Úmrtí v roce 2014
Švédové
Švédští rallyoví jezdci
Švédští automobiloví závodníci
Mistři světa v rallye
Piloti týmu Ford WRC
Piloti týmu Toyota WRC
Piloti týmu Lancia WRC